Marzán es un topónimo que puede referirse a:

Castilla y León 
Marzán, localidad del municipio de Riello, provincia de León.

Galicia 
Marzán, localidad de la parroquia de Vilalpape, en el municipio de Bóveda, provincia de Lugo.
Marzán, localidad y parroquia del municipio de Monterroso, provincia de Lugo.
Marzán, localidad de la parroquia de Foz, en el municipio de Foz, provincia de Lugo.
Marzán, localidad de la parroquia de El Rosal, en el municipio de El Rosal, provincia de Pontevedra.
Marzán, localidad de la parroquia de Barbadelo, en el municipio de Sarria, provincia de Lugo.
Marzán, localidad de la parroquia de Chave, en el municipio de Saviñao, provincia de Lugo. 
Marzán de Abajo, localidad de la parroquia de Vedra, en el municipio de Vedra, provincia de La Coruña.
Marzán de Arriba, localidad de la parroquia de Vedra, en el municipio de Vedra, provincia de La Coruña.